Friedrich Campe ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Campe (Verleger) (August Friedrich Andreas Campe; 1777–1846), deutscher Buchhändler, Verleger und Drucker 
 Friedrich Heinrich Campe (1744–1796), deutscher Kaufmann und Jurist 
 Friedrich Napoleon Campe (1808–1855), deutscher Verleger